Леони́д Волода́рский:
 Володарский, Леонид Александрович (род. 1950) — советский и российский поэт, основоположник светореализма, писатель-эзотерик.
 Володарский, Леонид Вениаминович (род. 1950) — советский и российский переводчик, писатель, радиоведущий.